Demultiplexer může znamenat:
 demultiplexor – elektronická součástka;
 demultiplexer (multimédia) – software, který slouží k demultiplexování elementárních datových proudů z multimediálního kontejneru.